Володин Камень — деревня в Пермском крае России. Входит в Березниковский городской округ в рамках организации местного самоуправления и в Усольский район в рамках административно-территориального устройства края.

География 
Деревня расположена на правом берегу реки Яйва примерно в 12 километрах по прямой на юг от южной оконечности города Березники.

 Климат
Климат умеренно континентальный с суровой продолжительной зимой и тёплым коротким летом. Самый холодный месяц — январь со среднемесячной температурой (−15,7 °C), самый тёплый — июль со среднемесячной температурой (+17,4 °C). Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 114 дней. Общее число дней с положительной температурой — 190. Последний весенний заморозок в среднем наблюдается в конце мая, а первый осенний — в конце второй декады сентября. Среднегодовая температура воздуха −2,2 °C.

История 
Известна деревня с 1623—1624 годов как починок Ошкор или Аврамов Камень. Эпитет Володин появился в 1919 году якобы в честь жертвы белобандитского террора. 

С 2004 до 2018 года деревня входила в Романовское сельское поселение Усольского муниципального района, с 2018 года входит в Романовский территориальный отдел Березниковского городского округа.

Население 

Постоянное население деревни было 22 человека (русские 100 %) в 2002 году, 28 человек в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Усольского района (Пермский край)